The Power of the Press – cortometraggio del 1909 diretto da Van Dyke Brooke
 The Power of the Press – cortometraggio del 1914 prodotto da Biograph Company e Klaw & Erlanger
 Il potere della stampa (The Power of the Press) – film del 1928 diretto da Frank Capra